Antenna Uno – emittente televisiva regionale attiva con sede a Palermo
 Antenna Uno – emittente televisiva regionale attiva con sede a Lentini
 Antenna Uno – emittente televisiva regionale non più attiva con sede a Erice
 Antenna 1 (nota con il nome di È TV - Antenna 1) – emittente televisiva regionale attiva con sede a Modena, facente parte del gruppo televisivo di È TV

 ANT1 (ora Antenna) – rete televisiva le cui trasmissioni sono visibili in Grecia e Cipro